Porpax kan syfta på:

 Porpax (djur) – ett släkte av trollsländor
 Porpax (växter) – ett släkte av växter